Владимир Христов Милчинов е български революционер, деец на Върховния македоно-одрински комитет.

Биография 
Милчинов е роден в град Прилеп, в Османската империя, днес Северна Македония в семейството на революционера Христо Милчинов. През 1900 година играе ролята на антигероя Осман бей в пиесата „Македонска кървава сватба“. Убедителната му игра предизвиква публиката в Славянска беседа да го замеря с предмети. Става четник при генерал Иван Цончев в Горноджумайското въстание в 1902 година.

Агент е на ВМОК в Албания, заловен лежи под чуждо име в Битолския затвор заедно с баща си. В 1905 година е един от инициаторите за основаването на Прилепската спомагателна дружба и е избран за неин подпредседател.

Умира в София през 1939 година. Погребан е в Централните софийски гробища.

Родословие

Външни препратки 
 Владимир Милчинов от Прилеп, Вардарска Македония - „Свидетелство за женитба“, София, 1904 година

Бележки 

Дейци на ВМОК
Български революционери от Македония
Родени в Прилеп
Български актьори и актриси
Български творци от Македония
Починали в София
Български имигранти от Македония в София
Дейци на Македонските братства
Погребани в Централните софийски гробища
Владимир
Участници в Горноджумайското въстание